Le mot Sanhadji désigne un mot berbère relatif à Sanhadja:

Patronyme 
 Badis ben Mansur Sanhadji, souverain algérien ;
 Ziri ibn Menad Sanhadji, souverain algérien ;
 , militaire algérien ;
 , médecin algérien ;
 Ibn Ajarrum Sanhadji, théologien marocain ;
 Hossamdine Sanhadji, footballeur marocain ;
 Saïd Sanhadji, chanteur de chaâbi marocain ;
 , footballeur marocain ;

Toponyme 

 , village marocain ;
Tizi sanhadja : une commune de Bejaia,  Algérie actuellement semaoune.

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
 Sanhadja
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme
Sanhadja